Wall může být:

 Wall (Unix) – unixový nástroj
 The Wall – album skupiny Pink Floyd

 příjmení
 Jack Wall (* 1964) – americký hudební skladatel
 Jeff Wall (* 1946) – americký fotograf
 Jan Wall (1620–1679) – anglický duchovní
 Larry Wall (* 1954) – americký programátor
 Mick Wall (* 1958) – britský hudební publicista

Externí odkazy